Laevidentalium translucidum är en blötdjursart som först beskrevs av Gérard Paul Deshayes 1825.  Laevidentalium translucidum ingår i släktet Laevidentalium och familjen Laevidentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
translucidum